Mercedes-Benz V-класс (официальное название, до второго поколения — Viano) — серия люксовых минивэнов, основанная на платформе популярного коммерческого панельного фургона Mercedes-Benz Vito, но отличающаяся внешним видом и внутренним оснащением. Первое поколение (W638) поступило в продажу в 1996 году и выпускалось до 2003 года. В 2004 году было представлено второе поколение Viano (W639), которое было выделено в отдельный V-класс и производилось до 2014 года. 

В конце 2010 года модели Viano и Vito получили косметические изменения внешности: передний и задний бампер нового дизайна, а также новые фары с дневными ходовыми огнями. В интерьере Viano изменилась обивка сидений и появилось многофункциональное рулевое колесо от модели C-класса.

С 2014 года выпускается третье поколение V-класса с внутренним индексом W447.

Первое поколение (W638; 1996–2003)

Двигатели

Второе поколение (W639; 2003–2014) 

Второе поколение Mercedes-Benz Viano (W639) представляет собой полно- или заднеприводный минивэн с тремя вариантами длины (4763 мм; 5008 мм, 5238 мм), двумя вариантами колёсной базы (3200 мм; 3430 мм) и выбором из четырёх современных бензиновых и дизельных двигателей с шестиступенчатой ручной или пятиступенчатой автоматической коробкой передач TouchShift. В некоторых странах также продаётся вариант кемпера — Marco Polo — с подъёмной крышей, кухонным оборудованием, бельевым ящиком и сдвижным рядным сиденьем, трансформирующимся в кровать нажатием кнопки.

В стандартной комплектации Viano — шесть пассажирских мест, но дополнительно предлагаются и рядные трехместные сиденья, что превращает Viano в восьмиместный пассажирский автомобиль.

В одну ценовую и «весовую» категорию с Viano входят Chrysler Grand Voyager, Volkswagen Multivan (T5), Peugeot 807, Honda Odyssey, Toyota Sienna.

Viano X-Clusive 
Специальная версия Viano X-Clusive была представлена 2008 году и поставляется с 3-литровым двигателем V6. Она имеет более спортивный внешний вид («металлик», 18-дюймовые легкосплавные диски, хромированная выхлопная труба и уникальные передний и задний бамперы). В салоне установлены специально разработанные кожаные сиденья «Twin», а также центральная консоль, ручка рычага КПП и декоративная планка передней панели с отделкой из орехового дерева.

Модель Viano X-Clusive продаётся на некоторых рынках.

Тюнинг 
Тюнинг-ателье Brabus продемонстрировало на женевском автосалоне в 2011 году продолжение линейки iBusiness в лице минивэна Mercedes-Benz Viano. Внутреннее убранство минивэна построено вокруг 40-дюймового телевизора Sony Bravia LED TV с поддержкой 3D, к которому подключены ТВ-тюнер и игровая приставка Sony PlayStation 3. Кроме того на телевизор может выводиться изображение с Mac Mini. Автомобиль напичкан цифровыми устройствами фирмы Apple: iPad, iPhone и iPod — они используются для управления всеми мультимедийными функциями системы. Напротив телевизора располагаются 2 кожаных кресла, с возможностью трансформации в горизонтальное положение, подставкой для ног, складными столиками, а также неподалёку находится холодильник.

Технически автомобиль также претерпел изменения. Brabus iBusiness 3D оснащён 6,1 л двигателем V8, который развивает мощность 426 л.с. и крутящий момент 612 Н·м. С места «до сотни» благодаря такому мотору бизнес-минивэн разгоняется за 5,9 с и обладает максимальной скоростью в 250 км/ч. Кроме такого мотора можно заказать менее мощные модификации, оборудованные двигателями объёмом 3,0, 3,5 и 4,0 литра.

Оценки 
Журнал What Car? дал Viano среднюю оценку, критикуя минивэн за его высокую цену. Но широкий ряд сидений и сдвижные задние двери были выдвинуты на первый план как положительные характеристики.

3½ звезды из 5 присвоили Viano журналы Autocar и Parkers.

Безопасность

Двигатели 
Все двигатели соответствуют стандартам выбросов Евро 4.

Бензиновые

Дизельные

Третье поколение (W447; 2014–настоящее время) 

Третье поколение V-класса было представлено в 2014 году в качестве полноразмерного MPV с целью заменить устаревший Viano и R-класс. Тем не менее, маркетинговая программа концерна Daimler AG позиционирует фургон в качестве преемника Viano. Продажи в Германии начались в мае 2014 года, европейские продажи последовали в июне. В США и Канаде автомобиль продаётся под коммерческим наименованием Mercedes-Benz Metris начиная с 2015 года. На момент внедрения новой модели на рынок она являлась фургоном с наименьшей стартовой ценой в США в соответствии с обзором, проведённым журналом Car and Driver.

Безопасность

Двигатели

2014—2019

С 2019

Примечания

Ссылки 
 V-Класс на официальном русском сайте Mercedes-Benz

Viano
Минивэны